Чухнов — фамилия; имеет женскую форму Чухнова.
 Чухнов, Владимир Петрович (1948—2016) — советский и российский пианист, заслуженный артист России.
 Чухнов, Евгений Александрович (род. 1978) — российский пловец в ластах, заслуженный мастер спорта России.
 Чухнов, Иван Филиппович (1904—1965) — советский военный деятель, генерал-полковник технических войск.
 Чухнов, Николай Николаевич (1897—1978) — коллаборационист, офицер дивизии СС «Варяг», в послевоенные годы — активист-монархист и писатель-мемуарист.

Чухнова 
 Чухнова, Людмила Викторовна (более известна под фамилией Тихонова; род. 1985) — российская пловчиха в ластах. См. также 
 Чухново — деревня в Печорском районе Псковской области России.